Okręty US Navy o nazwie USS  "Philip", pochodzącej od Johna Woodwarda Philipa:
 Pierwszy "Philip" (DD-76) był niszczycielem typu Wickes, który był, z przerwami, w służbie amerykańskiej w latach 1918 - 1941.
 Drugi "Philip" (DD-498) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1942 - 1968.
Philip